Leptotes ist der wissenschaftliche Name einer

 Gattung der Orchideen (Orchidaceae), siehe Leptotes (Orchideen)
 Gattung der Bläulinge (Lycaenidae), siehe Leptotes (Schmetterlinge)